

Азия

Африка

Европа

Океания и Австралия

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Примечания

Ссылки 
 Rulers.org

2023
2023 год в политике